Als Kältekompressen bezeichnet man:
 Kältepacks
 Kalt-Warm-Kompressen